Milano-Torino 2019 var den 100. udgave af cykelløbet Milano-Torino. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 9. oktober 2019. Løbet blev vundet af canadiske Michael Woods fra .

Hold og ryttere

Resultater

Eksterne henvisninger

2019
UCI Europe Tour 2019